Als Piusverein bezeichnet werden
 Piusvereine für religiöse Freiheit in Deutschland
 Piusverein Österreichs
 Piusverein (Schweiz)